FPA – detektor ogniskowej matrycy
 FPA – Festiwal Piosenki Angielskiej w Brzegu
 Analiza punktów funkcyjnych (ang. function point analysis)